ASN-121 es un personaje de la Guerra de las Galaxias.

ASN-121 era un robot de forma ovalada, con varios adminículos que le daban gran estabilidad cuando se desplazaba por los aires. Estaba provisto de repulsores que le daban la capacidad de flotar y así cumplir sus misiones. Este modelo de robot fue en particular propiedad de Zam Wesell, una caza-recompensas. ASN-121 participó en una misión de enviar un cargamento de kouhuns hasta la habitación de la senadora Padmé Amidala, la cual la completó satisfactoriamente.

Pero Obi-Wan Kenobi, un caballero Jedi, logró atravesar la ventana del apartamento de la Senadora, y aferrarse al robot, pudiendo así llegar hasta su dueña Zam Wesell. Pero sin tiempo que perder, la caza-recompensas tomó un rifle y tras un certero disparo derribó a su robot ASN-121.

Droides de Star Wars